

Film 
 L'altra metà (The Other Half) – film del 1919 diretto da King Vidor
 L'altra metà – film del 2009 diretto da Pippo Mezzapesa
 L'altra metà (The Half of It) – film del 2020 diretto da Alice Wu

Musica 
 L'altra metà – singolo di Cesare Cremonini del 2009
 L'altra metà – album di Francesco Renga del 2019